Callisace schiefereckii är en flockblommig växtart som beskrevs av Franz Georg Hoffmann. Callisace schiefereckii ingår i släktet Callisace och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
schiefereckii